

Geografia
 Warburg – Villaggio canadese dell'Alberta.
 Warburg – Città tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Persone
 Aby Warburg – Storico d'arte e critico d'arte tedesco.
 Otto Heinrich Warburg – Biochimico vincitore del Premio Nobel nel 1931.
 Otto Warburg – Botanico e terzo presidente dell'organizzazione sionista mondiale.
 Siegmund Warburg – Banchiere tedesco naturalizzato inglese.

Famiglie
 La famiglia Warburg – Famiglia di banchieri ebrei tedeschi.

Istituzioni
 Warburg Institute – Centro di ricerca dell'Università di Londra.